Admétosz, a thesszáliai Pherai királya, akinél az Olümposzról száműzött Apollón büntetését töltötte kilenc éven át
 Admétosz, az épeiroszi molosszoszok királya az i. e. 5. század első felében
 Admétosz (2. század), görög epigrammaköltő